Red Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Red Hill Township (Arkansas)
 Red Hill Township (North Carolina)